Tenant steht für:

 The Tenants, ein Roman
 The Tenants (Film), eine Romanverfilmung
 Tenant ist ein auch im deutschen Sprachraum verwendeter IT-Fachbegriff für den Mandanten innerhalb einer mandantenfähigen Software-Lösung, z. B. eine dedizierte Instanz der Dienste (Services) und Organisationsdaten, die an einem bestimmten Speicherort wie Europa oder Nordamerika lokalisiert sind

Tenant ist der Familienname der folgenden Personen:
 Romain Tenant (* 1981), französisch-schwedischer Squashspieler
 Emily Tenant, Künstlername von Emily Tennant (* 1990), kanadische Schauspielerin

Siehe auch:

 Tennant